Le tournoi de tennis de St. Petersburg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973, classée en catégorie USTA Tour, se dispute du 16 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Jeanne Evert.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de St. Petersburg
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1973
St. Petersburg
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en avril 1973